In Leeuwarden zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Groningerstraatweg, Leeuwarden) gebouwd in 1925
 Watertoren (Leeuwarden Schrans) gebouwd in 1888 gesloopt in 1972